Алейшу де Мінезіш

 Алейшу де Мінезіш (віце-король Португалії)
 Алейшу де Мінезіш (радник)